|-
| 101101 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101102 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101103 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101104 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101105 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101106 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101107 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101108 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101109 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101110 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101111 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101112 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101113 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101114 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101115 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101116 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101117 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101118 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101119 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101120 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101121 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101122 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101123 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101124 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101125 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101126 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101127 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101128 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101129 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101130 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101131 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101132 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101133 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101134 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101135 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101136 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101137 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101138 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101139 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101140 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101141 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101142 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101143 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101144 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101145 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101146 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101147 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101148 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101149 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101150 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101151 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101152 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101153 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101154 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101155 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101156 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101157 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101158 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101159 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101160 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101161 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101162 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101163 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101164 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101165 - || 1998 SS || 16 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101166 - || || 16 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101167 - || || 19 de setembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101168 - || || 18 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101169 - || || 18 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101170 - || || 18 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101171 - || || 18 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101172 - || || 19 de setembre, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101173 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101174 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101175 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101176 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101177 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101178 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101179 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101180 - || || 17 de setembre, 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101181 - || || 21 de setembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101182 - || || 17 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101183 - || || 19 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101184 - || || 21 de setembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101185 - || || 23 de setembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101186 - || || 23 de setembre, 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 101187 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101188 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101189 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101190 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101191 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101192 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101193 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101194 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101195 - || || 22 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101196 - || || 24 de setembre, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101197 - || || 25 de setembre, 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 101198 - || || 19 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101199 - || || 21 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101200 - || || 21 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
1